Основным методом смертной казни в Саудовской Аравии является декапитация (отсечение головы), согласно требованиям шариата.

Кроме обезглавливания арабской саблей (самый распространенный вид казни) применяется также побиение камнями и (редко; как для мужчин, так и для женщин) расстрел. В особых случаях встречаются даже случаи распятия обезглавленного тела. Большинство казней проходит публично, чаще всего на центральной городской площади.

В Саудовской Аравии существует должность государственного палача. Должность главного палача Мекки передается по наследству в семье аль-Биши, и каждый наследник утверждается на должность самим королём. В настоящее время главным палачом является Абдалла ибн Саид аль-Биши. Казни в Мекке проводятся на площади перед воротами Абдель-Азиза, до этого они проводились напротив мечети Аль-Харам.
В стране существуют и другие династии палачей, которые подобно семье аль-Биши передают своё дело из поколения в поколение.

В 1995 году — казнено 192 человека, в 2002 было казнено 47 человек (45 мужчин, 2 женщины), в 2003 — 53 (52 мужчины, 1 женщина), в 2004 — 36 (35 мужчин, 1 женщина), в 2005 — 90 (88 мужчин, 2 женщины), в 2006 — 39 человек (35 мужчин, 4 женщины), в 2008 году — 102 человека, в 2009 году — 69 человек, в 2010 году — 26 человек, в 2011 году — 82 человек, в 2014 — 90, в 2015 — 157 человек. Всего, по данным на сайте «Международной амнистии», за период с 1985 по 2016 годы в Саудовской Аравии казнили 2 тыс. человек.

К началу 2007 года было казнено 40 женщин.

Процесс казни 
Сам процесс казни в Саудовской Аравии — целая церемония, традиции которой хранились и пополнялись на протяжении многих сотен лет.

Все казни совершаются после полуденной молитвы на центральной площади. Осужденный на смерть доставляется на место с завязанными глазами. Силы правопорядка очищают площадь от автомобилей и прохожих, после чего на земле расстилают кусок материи или пластика голубого цвета.

Офицер муттавы ведет осужденного в центр этой материи, осужденный становится на колени лицом в сторону Мекки. Если казнь происходит в Мекке — лицом к Каабе. Полицейские зачитывают приговор и отдают приказ привести его в исполнение.

Палач получает меч из рук офицера полиции, подходит к осужденному со спины, и перед отсечением головы делает несколько взмахов мечом в воздухе. Для скорейшей остановки фонтанирующего кровотечения на казни всегда присутствует медицинский работник или группа медиков. Тело обезглавленного хоронят в тот же день.

Смертная казнь отразилась и на культуре арабов. Так, например, популярный народный «Танец войны» аль-Арда (رقصة العرضة) во многом произошёл от движений палача.

Преступления 
К преступлениям, за которые в Саудовской Аравии предусмотрена или допускается смертная казнь, относятся:
 умышленное убийство,
 гомосексуализм,
 вооруженное ограбление,
 изнасилование или насильственные действия сексуального характера,
 религиозное отступничество,
 контрабанда, торговля, хранение и употребление наркотиков,
 угон самолёта,
 колдовство и чародейство,
 лжепророчество,
 богохульство,
 атеизм.

В ряде случаев казнь может быть заменена помилованием по договоренности сторон и выплатой так называемых «кровных денег» — компенсации за совершенное преступление.

Известные казнённые 
 Фейсал ибн Мусаид Аль Сауд, племянник и убийца короля Фейсала ибн Абдель Азиза аль-Сауда, казнён 18 июня 1975 года путём обезглавливания.
 Мишааль бинт Фахд аль Сауд, принцесса из дома Саудов, обвиненная в прелюбодеянии, казнена 15 июля 1977 года путём выстрела в голову.
 Халед аль-Шаера Мулхаллала, сын посла Саудовской Аравии в Ливане, за любовную связь с Мишааль бинт Фахд аль Сауд казнён путём отсечения головы 15 июля 1977 года.
 Ризана Нафиик, домработница родом из Шри-Ланки, обвинённая в 2005 году в удушении младенца, за которым ей поручили присматривать. Несмотря на большое количество нарушений во время судебного процесса, была казнена 9 января 2013 года путём обезглавливания.
 Шейх Нимр ан-Нимр, шиитский проповедник из Саудовской Аравии, казнён 2 января 2016 года за призывы к беспорядкам и «выходу из повиновения правителей».
 Фарис аз-Захрани, теоретик «Аль-Каиды», казнён 2 января 2016 года.

 Принц Турки ибн Сауд аль-Кабир был обвинен в убийстве Аделя бин Сулаймана бин Абдулкарима Аль-Михаймида и казнён 18 октября 2016 года путём отсечения головы.

Примечания 

Права человека в Саудовской Аравии